Штат Мексики Тамаулипас является одним из 32 субъектов Мексиканских Соединённых штатов. Он разделён на 43 муниципалитета.

Примечания

См. также 
 Города Тамаулипаса
 Тамаулипас

Муниципалитеты Тамаулипаса
Списки:Мексика